

Geografia 
 Francia
 Moncassin – comune nel dipartimento del Gers nella regione dell'Occitania
 Leyritz-Moncassin – comune nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Frédéric Moncassin – dirigente sportivo francese ex ciclista su strada